Санта-Мария-дель-Инвьерно () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 16,35 км². Население — 63 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Бургоса